Сидоровский сельсовет — административная единица на территории Краснопольского района Могилёвской области Белоруссии.

Состав 
Сидоровский сельсовет включает 20 населённых пунктов:

 Большие Хуторы — деревня.
 Городецкая — деревня.
 Заводок — деревня.
 Калиновка — деревня.
 Кожемякино — деревня.
 Луч — посёлок.
 Лютня — деревня.
 Лютнянская Буда — деревня.
 Малые Хуторы — деревня.
 Медвёдовка — деревня.
 Новая Ясенка — деревня.
 Новина — посёлок.
 Новоселки — посёлок.
 Сидоровка — деревня.
 Травна — деревня.
 Турейск — деревня.
 Устиновичи — деревня.
 Фёдоровка — деревня.
 Ясенка — деревня.
 Яснополье — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Нерядовка

Примечания

Ссылки 
 Краснопольский райисполком

Сельсоветы Краснопольского района (Могилёвская область)